Плохой сын () — французская драма 1980 года, режиссёр Клод Соте
 Плохой сын () — американский боевик 2007 года, режиссёр Нилл Фернли